Сокровище нации — важнейшие культурные ценности нации, может означать:
 Национальные сокровища Японии — важнейшие культурные ценности Японии.
 Национальные сокровища Кореи — официальный список предметов, зданий, памятников и географических мест Южной Кореи.

Фильмы 
 Сокровище нации — американский приключенческий фильм 2004 года режиссёра Джона Тартелтауба.
 Сокровище нации: Книга тайн — американский приключенческий фильм 2007 года компании Walt Disney Pictures.

См. также